Алуши () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алуши, Фатмире (род. 1988) — немецкая футболистка албанского происхождения.
 Алуши, Энис (род. 1985) — косоварский футболист, играющий на позиции полузащитника.